Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Vijay Amritraj e Stan Smith che hanno battuto in finale Bill Scanlon e Brian Teacher 6–4, 6–3.

Teste di serie 

Assente
 Peter McNamara /  Paul McNamee (primo turno)

 Colin Dibley /  Gene Mayer (primo turno)
 Vijay Amritraj /  Stan Smith (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1980